Stadio Artemio Franchi je ime dveh stadionov v Italiji:
Stadio Artemio Franchi, Firence, v Firencah
Stadio Artemio Franchi, Siena, v Sieni